Ке́вин А́дам Кёртис (; род. 26 мая 1955, Дартфорд, Англия) — британский режиссёр документального кино, сценарист, продюсер и журналист. На протяжении всей своей карьеры сотрудничает с . Неоднократный лауреат и номинант премий BAFTA.

Биография 
Адам Кёртис родился в 1955 году в городе Дартфорд, графство Кент, в семье кинематографиста Мартина Кёртиса. Обучался по стипендии в престижной частной , затем получил степень бакалавра гуманитарных наук в оксфордском Мэнсфилд-колледже. В Оксфорде же начал преподавать политологию и одновременно работать над получением докторской степени, но в итоге разочаровался в академической деятельности и решил уйти из профессии.

В начале 1980-х годов Кёртис стал снимать документальное кино для компании Би-би-си, где в 2021 году официально занимал должность исполнительного продюсера на телеканале BBC Three. В своих фильмах он главным образом использует материал, найденный в обширном видеоархиве компании. Сам режиссёр описывает свою деятельность так: «Я никогда не считал себя документалистом. Я журналист».

Одними из наиболее известных работ Кёртиса являются мини-сериалы , где рассматриваются теории Фрейда о бессознательном и то, как они повлияли на развитие PR и рекламы, и , в котором американский неоконсерватизм сравнивается c радикальным исламизмом, а также фильмы  и Гипернормализация (2016). В 2022 году режиссёр выпустил документальный сериал о распаде СССР и постсоветской России.

В своих работах Кёртис обращается к проблемам кризиса современного общества, в частности, к эрозии демократии перед властью капитала, глобальных корпораций, банков, технократов и закулисных игроков. Среди прочего этой теме посвящена его коллаборация с группой Massive Attack в 2013 году — «Всё идет по плану (Massive Attack v Adam Curtis)». Название отсылает к творчеству группы «Гражданская оборона», которое он использует в своих фильмах.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Блог Кёртиса на сайте BBC

Кинорежиссёры Великобритании
Телепродюсеры Великобритании
Эссеисты Великобритании
Эссеисты XXI века
Персоналии Би-би-си
Лауреаты премии BAFTA